Pakembaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakembaran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Pakembaran, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar